

Prénom 
 Saint Lubin de Chartres, évêque de Chartres ;
 Lubin Baugin (1612-1663), peintre français ;
 Lubin de Beauvais (1873-1917), peintre et illustrateur français.

Nom

Nom d'entreprise 
 Lubin est une maison de parfum créée en 1798 à Paris.
  est une compagnie américaine de production de films muets, active de 1896 à 1916.

Nom de famille 

 Armen Lubin (1903-1974), écrivain et poète français d’origine arménienne ;
 Arthur Lubin (1898-1995), réalisateur, acteur et producteur américain ;
 David Lubin (1849-1919), marchand, agriculteur et philanthrope américain d'origine polonaise ;
 Désiré Lubin (1854-1929), peintre français ; 
 , boxeur américain ;
 Frank Lubin (1910-1999), joueur et entraîneur de basket-ball américain d'origine lituanienne ;
 Georges Lubin (1904-2000), éditeur, président des Amis de George Sand ;
 Germaine Lubin (1890-1979), cantatrice française ;
 Harry Lubin (1906-1977), compositeur américain ;
 Jacques Lubin (1637-1695), graveur français ;
 Jean-Baptiste Lubin (1766-1848), homme politique français ;
 Joseph Lubin, entrepreneur canadien ;
 Lior Lubin (né en 1977), joueur et entraîneur israélien de basket-ball ;
 Lou Lubin (1895-1973), acteur américain ;
 Marcel-Frédéric Lubin-Lebrère (1891-1972), joueur de rugby ;
 Maurice Lubin (né en 1917), enseignant, historien, avocat, écrivain et diplomate haïtien ;
 Monique Lubin (née en 1963), femme politique française ;
 Patrick Lubin (1951-), graveur français ;
 Pierre-François Lubin (1774-1853), parfumeur français ;
 Samuel Lubin (1862-1948), artiste guyanais, père de Germaine Lubin ;
 Siegmund Lubin (1851-1923), homme d'affaires américain et pionnier du cinéma ;
 Thierry Lubin (né en 1970), athlète français.

Nom personnel 
 Kuang Lubin (né en 1955), joueur chinois de basket-ball.

Nom de lieu 

 En  :
dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Lubin, ville 
 Chapelle du château à Lubin
 Lubin, gmina rurale de la powiat de Lubin 
dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Lubin, village de la powiat de Gryfice
 Lubin, village de la powiat de Kamień
dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Lubin, village de la powiat de Gniezno
 Lubin, village de la powiat de Kościan
dans d'autres voïvodies
 Lubin, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie.
 Lubin, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie.
 Lubin, village de la voïvodie de Lubusz.

Littérature 
 Annette et Lubin, deux personnages d'un conte moral de Jean-François Marmontel.

Sport 
 Zagłębie Lubin, club de football.

Folklore 
Le lubin est un lycanthrope.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme